Petjenga kan syfta på:

 Petjenga – ett område i Ryssland vid Barents hav, se Petsamo (område)
 Petjenga – en ort i Petjenga-distriktet i Murmansk oblast i Ryssland, se Petsamo (ort)